Malavita o mala vita – criminalità organizzata

Cinema 
 Cose nostre - Malavita – film del 2013 diretto da Luc Besson
 Malavita – film del 1951 diretto da Rate Furlan

Varie 
 Mala vita – opera lirica in tre atti su libretto di Nicola Daspuro e musica di Umberto Giordano
 Malavita – romanzo di Tonino Benacquista del 2004
 Mala Vita – gruppo musicale olandese